2 miejscowości w Polsce: 
 Małocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią 
 Małocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń